Взаимопомощь (значения):

 Взаимная помощь — один из основополагающих факторов эволюции человечества.

Топоним 
 Взаимопомощь — посёлок в Поворинском районе Воронежской области.
 Взаимопомощь — деревня в Покровском районе Орловской области.

Другое 
 Группы взаимопомощи
 Группа Взаимопомощь — украинская общественная организация.